Храм в честь Рождества Христова — приходской храм Екатеринбургской епархии. Первый вновь построенный со времён революции 1917 года храм Русской православной церкви в Екатеринбурге. Расположен на улице Машиностроителей.

История 
Проектирование храма осуществляли архитекторы из Новосибирска под руководством  и группа екатеринбургских архитекторов под руководством .

Закладка храма была произведена 30 сентября 1996 года. Строительство велось в 1998—1999 годах при содействии АО «Уралмаш». Открытие храма состоялось 7 января 1999 года, в праздник Рождества Христова.

19 сентября 2000 года в честь 2000-летия христианства возле входа в храм была установлена бронзовая статуя Архангела Михаила высотой 2,5 метра и весом более 2 тонн. Отливка статуи была произведена на Уралмаше. 23 сентября монумент был освящён патриархом Алексием II.

Действует отдельное здание прихода.По состоянию на 2018 год, Христорождественский приход являлся одним из крупнейших приходов в Екатеринбургской епархии. Он духовно окормляет дом-интернат для инвалидов и престарелых Орджоникидзевского района, реабилитационный центр для детей-инвалидов «Пеликан», детский приют «Гнездышко», больничные учреждения на Уралмаше, школы, училища, воинские части. Наряду с этим, приход построил Свято-Троицкую церковь на Шарташе, храм во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской на Восточном кладбище, храм во имя Святой Матроны Московской, храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы Елизаветы.

Настоятелем храма до 2019 года был протоиерей Владимир Зязев, негласно считавшийся духовным наставником членов ОПС «Уралмаш». Настоятель первого построенного в городе после 1917 года храма считал, что в Екатеринбурге нужно минимум 300 храмов:
В дореволюционной царской России на 1500 человек приходился один храм, на 1000 человек — один священник. Если брать Екатеринбург и ближайшие города — Березовский, Верхнюю Пышму, наберется 1,5 миллиона человек. По старой пропорции надо 1000 храмов. Мы же хотим гораздо меньше — по храму на каждые 5 тысяч человек. Хотя и 300 храмов для Екатеринбурга — мало.

Галерея

Примечания

Источники 
 В рождественские дни исполнится пять лет храму в Рождества Христова на Уралмаше // «Православная газета» № 3 (276) за 15 января 2004
 Храм Рождества Христова отпраздновал 10-летие со дня закладки первого камня // «Православная газета» № 40 (409) за 22 октября 2006
 История: ровно 19 лет назад был заложен первый камень в основание храма Рождества Христова // Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурна

Ссылки 
 Храм в честь Рождества Христова // Официальный сайт Екатеринбургской епархии

Рождества Христова
Е
Здания и сооружения, заложенные в 1996 году
Храмы, построенные в 2000 году в России
Екатеринбург
2000 год в Свердловской области